San Pedro na španjolskom znači "Sveti Petar".  Može se odnositi na:

 San Pedro, grad u argentinskoj provinciji Buenos Aires
 San Pedro Town, grad u Belizeu
 San Pedro de Atacama, selo u sjevernom Čileu, u pustinji Atacama
 San Pedro de la Paz, grad u Čileu
 San Pedro, rijeka u Čileu
 San Pedro de Inacaliri, rijeka u Čileu
 San Pedro, vulkan u Čileu
 San Pedro, Valle del Cauca, naselje u Kolumbiji
 San Pedro de Cartago, naselje u Kolumbiji
 San Pedro, Sucre, naselje u Kolumbiji
 San Pedro de Poás, grad u Kostariki
 San Pédro, grad u Obali Bjelokosti
 San Pedro de Macorís, grad u Dominikanskoj Republici
 San Pedro La Laguna, grad u Gvatemali
 San Pedro Sula, drugi po veličini grad Hondurasa
 San Pedro Garza García, grad u Meksiku
 San Pedro de Ycuamandiyú, grad u Paragvaju
 San Pedro, Laguna, grad u Republici Filipini
 San Pedro de Alcántara, grad u Španjolskoj
 San Pedro del Pinatar, općina u španjolskoj regiji Murcia
 San Pedro, u istoimenom zaljevu, predgrađe Los Angelesa